SSBL steht als Abkürzung für:

 Stadtsportbund Leipzig
 Stiftung für Schwerbehinderte Luzern
 Suomen Salibandyliitto

SSBL